Kozma Béla (?–?) színész, 1914-ben végzett az Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémián 
 Kozma Béla (1908–1996) meteorológus
 Kozma Béla (1930–2000) tanár, a Bolyai Farkas Líceum egykori igazgatója
 Kozma Béla (?) operatőr, 1955-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán

Jegyzetek